Die Liste beinhaltet alle bestehenden Eisenbahnstrecken in der Schweiz. Nicht aufgeführt sind hingegen Standseilbahnen, Gartenbahnanlagen, Parkeisenbahnen, Schrägaufzüge und Luftkissenbahnen. Stand: 2022

Die Bahnen mit Rollbock-/Rollschemelverkehr und mit Drei-/Vierschienengleisen sind in der Liste der Schmalspurbahnen in der Schweiz vermerkt.

Neben dem System der Schweizer Fahrplanfelder, die der Abbildung des Personenverkehrsfahrplans dienen, führt das Bundesamt für Verkehr (BAV) infrastrukturseitig ein Streckennummernsystem, das seit 2018 öffentlich als digitale Kartenebene der amtlichen Landeskarte der Schweiz eingeblendet werden kann.
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Liste 
Bemerkungen zu den Spaltenüberschriften
 Region: Die Regionen werden in Hunderter-Gruppen dargestellt. Der Nummernblock ist meistens um 10 Stellen nach vorne verschoben, damit Streckennummern von Neubaustrecken nahe der Stammstrecken liegen, z. B.: 594/595 Gotthard-Basistunnel zur Stammstrecke 600 Gotthardbahn (Gotthard-Bergstrecke).
 Streckennummer: Bei Strecken mit mehreren Streckennummern kann die Unterteilung dem jeweiligen Streckenartikel entnommen werden.
 Strecke: Bei den städtischen Strassenbahnen sind die einzelnen Linien nicht aufgeführt.
 Spurweite/Streckenklasse/Profil/Radius: Nicht uneingeschränkt befahrbare Normalspurstrecken; wegen auf signalmässig befahrbaren Streckengleisen (d. h. ohne Weichen und kurzen Gegenbögen zu Weichen in Bahnhofsbereichen sowie Anschluss- und Abstellgleisen) mit kleinem Radius nur von Fahrzeugen mit speziellem Nachweis befahrbar.
 Länge: gemäss Kilometrierung, mit Berücksichtigung der Fehlerprofile
 Elektrifiziert seit: Bei Bahnen, die seit der Betriebseröffnung elektrifiziert sind, steht die Jahreszahl der Elektrifizierung in Klammern.

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste der Zahnradbahnen in der Schweiz
 Liste der Schmalspurbahnen in der Schweiz
 Liste der Schweizer Standseilbahnen
 Abschnitt Schweiz im Artikel Liste von Gartenbahnanlagen
 Abschnitt Schweiz im Artikel Liste von Parkeisenbahnen
 Abschnitt Listen von Schrägaufzügen, Schweiz im Artikel Schrägaufzug
 Skymetro, unterirdische seilgetriebene Luftkissenbahn am Flughafen Zürich
 Liste der ehemaligen Schweizer Eisenbahnstrecken
 Liste der verlegten Schweizer Eisenbahn-Streckenabschnitte
 Liste von verworfenen Bahnprojekten in der Schweiz
 Liste umelektrifizierter Eisenbahnstrecken
 Liste umgespurter Eisenbahnstrecken

Literatur 
 Hans G. Wägli: Schienennetz Schweiz und Bahnprofil Schweiz CH+, in Schuber. AS Verlag, Zürich, 2010, ISBN 978-3-909111-74-9
 Peter Willen: Lokomotiven der Schweiz, Normmalspur Triebfahrzeuge. Orell Füssli, Zürich, 1972
 Peter Willen: Lokomotiven der Schweiz, Schmalspur Triebfahrzeuge. Orell Füssli, Zürich, 1972
 Übersichtskarte «Nachweis für Strecken mit Radien R < 250 m». In 
 Ausführungsbestimmungen zu den Fahrdienstvorschriften (AB FDV Infrastruktur) R I-30111. SBB, BLS Netz AG und Südostbahn, 18. Januar 2013 (PDF; 5,0 MB):
 Kapitel 5.1 Abschnitt 2.1. Übersichtskarte Stromabnehmer – Ausnahmen gemäss R 30121
 Kapitel 5.1 Abschnitt 3.2.4. Übersichtskarte Streckenklasse
 Kapitel 5.1 Abschnitt 3.8.3. Übersichtskarte EBV O2 / Doppelstockwagen

!BestehendeEisenbahnstrecken
SchweizBestehendeEisenbahnstrecken